Среда выполнения (, иногда «ранта́йм» от  — «время выполнения») в информатике — вычислительное окружение, необходимое для выполнения компьютерной программы и доступное во время выполнения компьютерной программы. В среде выполнения, как правило, невозможно изменение исходного текста программы, но может наличествовать доступ к переменным окружения операционной системы, таблицам объектов и модулей разделяемых библиотек.

Взаимодействие со средой выполнения для интерпретируемых языков программирования реализуется непосредственно в интерпретаторе, обеспечивающем взаимодействие конструкций языка с окружением, в котором он запущен. Для компилируемых языков взаимодействие с вычислительным окружением может реализовываться набором подключаемых разделяемых библиотек среды выполнения либо целиком в виртуальной машине, выполняющей промежуточный код, в который компилируется программа.

См. также 
 Библиотека среды выполнения
 Песочница (безопасность)
 Вычислительная среда

Примечания

Ссылки 

Библиотеки программ
Платформы программирования
Компьютерная терминология